Timken har flere betydninger:
 Timken, Kansas – mindre by i Kansas, USA
 Timken 1111 – amerikansk damplokomotiv bygget i 1930
 Timken Company – amerikansk kuglejeproducent
 Timken High School – skole beliggende I Canton, Ohio, USA
 Timken Museum of Art – amerikansk museum beliggende I San Diego, Californien, USA

Personer 
 Henry Timken – grundlægger af Timken Company
 William R. Timken – tidligere amerikansk ambassadør ambassadør i Tyskland, 2005-2008